Ладарево () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Сандански. Находится примерно в 6 км к востоку от центра города Сандански и примерно в 56 км к югу от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 32 человека, преобладающая национальность — болгары.

Ладарево - это небольшая живописная деревня, расположенная в южной части величественной горы Пирин. Расположен прямо в середине линии, соединяющей города Сандански и Мельник. Существует очень хороший потенциал для сельского туризма. Он связан асфальтированной дорогой с автомагистралью E79 - в 7 км от него в районе посёлка Ново Делчево. Небольшая река проходит через деревню и впадает в реку Струма. Интересными объектами в радиусе 20 км являются город Сандански, город Мельник, Роженский монастырь, Рупите с домом и церковь Св. Петка тети Ванги, посёлок Марикостиново с его уникальными минеральными ваннами, город Петрич.

Население

Известные жители 
 Шингаров, Георгий Христович (1934) — болгарский и советский врач-психиатр и философ.
 Костадин Димитров Георгиев (18 сент. 1920 – 31 января 2013), о.з. полковник, зав отделом МО, командовал пулеметным взводом (с чином лейтенант) в Отечественной войне 1944 – 1945 год.
 Георги Димитров Георгиев (15 марта 1919 – 16 марта 1984) о.з. полковник. Награждён  множеством орденов и медалей за заслуги к Родине и МВР (МВД).
 Георги Христов Шингаров (7 септември 1934) медик, видный болгарский учёный, профессор, доктор философских наук, член Российской академии медицинских наук.
 Димитър Георгиев (Хаджи)Милев (20.12.1895 – 24.10.1976) бывший мер села, видный земледелец, крупнейший пчеловод в регионе.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Благоевградской области